ТЭН — многозначная аббревиатура:
 ТЭН — трубчатый электронагреватель.
 ТЭН — токсический эпидермальный некролиз.
 ТЭН — тканевые эвакуационные носилки
 ТЭН — трансмиссивная энцефаломиопатия норок.

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей